Jadowniki bezeichnet mehrere Ortschaften in Polen:
 Jadowniki (Brzesko), ein Dorf in der Gmina Brzesko, Woiwodschaft Kleinpolen
 Jadowniki, ein Dorf in der Gmina Pawłów, Woiwodschaft Heiligkreuz

weiterhin ist Jadowniki Teil des Ortsnamens von:
 Jadowniki Mokre, ein Dorf in der Gmina Wietrzychowice, Woiwodschaft Kleinpolen
 Jadowniki Bielskie, ein Dorf in der Gmina Żnin, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Jadowniki Rycerskie, ein Dorf in der Gmina Żnin, Woiwodschaft Kujawien-Pommern